

Toponymes 
 Aouste est une commune française située dans le département des Ardennes, en région Grand Est.
 Aouste-sur-Sye est une commune française située dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes.